Adax puede referirse a:

 el nombre común del antílope Addax nasomaculatus;
 el nombre del rey de los alanos Atax (¿?-418).